Bilal Başaçıkoğlu (Zaanstad, Países Bajos, 26 de marzo de 1994) es un futbolista turco que juega de extremo en el Tuzlaspor de la TFF Primera División.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias

Enlaces externos  
 Ficha del jugador en Soccerway.com

Nacidos en Zaanstad
Extremos de fútbol
Futbolistas de Turquía
Futbolistas del Sport Club Heerenveen
Futbolistas del Feyenoord Rotterdam
Futbolistas del Kayserispor
Futbolistas del Trabzonspor
Futbolistas del Gaziantep FK
Futbolistas del Heracles Almelo
Futbolistas del Tuzlaspor
Futbolistas de la selección de fútbol sub-19 de los Países Bajos
Futbolistas de la selección de fútbol sub-21 de Turquía